Arrêt Inter Ocean Publishing contre Associated Press, arrêt relatif aux droits et devoirs d'une agence de presse par rapport aux entreprises adhérentes et clientes.
 Atom Publishing Protocol, protocole informatique de création, modification et destruction de ressources Web.
 Blackwell Publishing, maison d'édition britannique de revues scientifiques.
 Bloomsbury Publishing, maison d'édition internationale indépendante. 
 Continuum International Publishing Group, maison d'édition britannique.
 Cyber Press Publishing, groupe de presse français.
 Dargaud Publishing International, ancienne maison d'édition américaine de bande dessinée.
 Dell Publishing, maison d'édition américaine.
 Detroit Publishing Company, ancienne maison d'édition américaine de cartes postales.
 Devil's Due Publishing, maison d'édition américaine de bande dessinée.
 Digital publishing, maison d'édition allemande de logiciels de formation linguistique en ligne.
 Disney Publishing Worldwide, maison d'édition et groupe de presse américain.
 Entertainment Software Publishing, maison d'édition japonaise de jeux vidéo.
 Georg von Holtzbrinck Publishing Group, groupe d'édition allemand.
 Gladstone Publishing, groupe de presse américain.
 Green Knight Publishing, maison d'édition américaine
 Greenwood Publishing Group, maison d'édition américaine.
 Gulf Publishing Company, maison d'édition américaine.
 Holyoke Publishing, maison d'édition américaine de comic books.
 IDW Publishing, maison d'édition américaine de bandes dessinées.
 International Digital Publishing Forum, consortium international à l'origine du format de livre numérique EPUB.
 Libre Publishing, maison d'édition japonaise de manga.
 Mayfair Montgomery Publishing, maison d’édition musicale canadienne.
 Mongoose Publishing, maison d'édition britannique de jeux de rôle.
 NBM Publishing, maison d'édition américaine de comics.
 Oberon Publishing, maison d'édition néerlandaise.
 Ohta Publishing, maison d'édition japonaise.
 Ohzora Publishing, maison d'édition japonaise de manga.
 Orion Publishing Group, maison d'édition britannique.
 Osprey Publishing, maison d'édition britannique.
 Publishing & Broadcasting, ancienne maison d'édition et société de télévision australienne.
 Nature Publishing Group, groupe de presse britannique.
 Paizo Publishing, maison d'édition américaine de jeux de rôle et de jeux de société.
 The Shady Lane Publishing, maison d'édition musicale française.
 Tong Li Publishing, maison d'édition chinoise de bande dessinée.
 Tuttle Publishing, maison d'édition américaine.
 Tundra Publishing, maison d'édition américaine de comics.
 TwoMorrows Publishing, maison d'édition et groupe de presse américains.
 Usborne Publishing, maison d’édition britannique.
 VDM Publishing, groupe d'édition allemand.
 Walt Disney Music Publishing, maison d'édition musicale américaine.
 Warren Publishing, maison d'édition américaine de bandes dessinées.
 Western Publishing, ancienne maison d'édition américaine.
 White Wolf Publishing, maison d'édition américaine de jeux de rôle.
 William B. Eerdmans Publishing Company, maison d'édition américaine.
 Workman Publishing, maison d'édition américaine.

Voir aussi